Bocigas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bocigas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Bocigas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar